Exposure of a Dream, é um vídeo musical da banda americana Megadeth. Contém todos os videoclipes do álbum Countdown To Extinction , além de entrevistas com a banda.

Álbuns de vídeo de Megadeth